Дженнифер Энн Томсон () — южноафриканский микробиолог.

Дженнифер родилась в Кейптауне. Она получила степень бакалавра зоологии в Кейптаунском университете, степень магистра генетики в Кембриджском университете и докторскую степень в области микробиологии в Университете Родса. Томсон была научным сотрудником Гарвардской медицинской школы, лектором и доцентом кафедры генетики Витватерсрандского университета. Она создала Лабораторию молекулярной и клеточной биологии для Совета по научным и промышленным исследованиям и была её директором, затем она была профессором и заведующей кафедрой микробиологии Кейптаунского университета. После реструктуризации кафедры стала почётным профессором микробиологии кафедры молекулярной и клеточной биологии.

Её исследования были сосредоточены на выращивании кукурузы, устойчивой к африканскому эндемическому вирусу полосатости кукурузы и к засухе. Томсон была председателем и членом Южноафриканского комитета по генной инженерии, соучредителем и председателем организации «Южноафриканские женщины в науке и технике», а также вице-президентом Южноафриканской академии наук. Она является членом Королевского общества Южной Африки. Среди её наград — премия L’Oréal-UNESCO для женщин в науке и звание почётного доктора Сорбонны.

Примечания 

Выпускники Кейптаунского университета
Удостоенные L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science
Учёные ЮАР